Bleecker ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bleecker (Alabama)
 Bleecker (New York)
 Bleecker Center (New York)

Personen:
 Ann Eliza Bleecker (1752–1783), US-amerikanische Poetin der Schäferdichtung und der Captivity narrative
 Anthony Bleecker (1770–1827), US-amerikanischer Anwalt und Poet, Mitbegründer der New York Historical Society
 David Bleecker (1948–2016), US-amerikanischer Mathematiker
 Harmanus Bleecker (1779–1849), US-amerikanischer Anwalt und Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus und Leiter der University of the State of New York

Siehe auch:
 Bleeker